Promber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Promber (1843–1899), österreichischer Jurist und Politiker
 Otto Promber (1874–1941), deutscher Autor von Kinderbüchern und -spielen